Il singolare del Paris Open 1977 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Eddie Dibbs era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Corrado Barazzutti ha battuto in finale 7–6, 7–6, 6–7, 3–6, 6–4  Brian Gottfried.

Teste di serie

  Brian Gottfried (finale)

 Raúl Ramírez (primo turno)

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 

Paris Open 1977